Аксёльское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Темниковском районе Мордовии Российской Федерации.

Административный центр — село Аксёл.

В июне 2020 года в состав Аксёльского сельского поселения и одноимённого ему сельсовета включаются населённые пункты упраздняемого Тархановского сельского поселения и одноимённого ему сельсовета.

История 
Образовано в 2005 году в границах сельсовета.

Законом Республики Мордовия от 12 октября 2009 года, Матвеевское сельское поселение и одноимённый ему сельсовет были упразднены (населённые пункты были включены в Аксёльское сельское поселение и одноимённый ему сельсовет).

Законом от 17 мая 2018 года N 49-З Ишейское сельское поселение и сельсовет были упразднены, а входившие в их состав населённые пункты (село Ишейки и деревни Бегишево, Досаево, Енгуразово и Идеево) были включены в состав Тархановского сельского поселения и сельсовета с административным центром в селе Тарханы.

Законом от 19 мая 2020 года, в июне 2020 года были упразднены Тархановское сельское поселение и одноимённый ему сельсовет (населённые пункты включены в Аксёльское сельское поселение и одноимённый ему сельсовет).

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Темниковского района
Сельские поселения Мордовии